Divodasa (Sanskrit   „Knecht des Himmels“) ist in der indischen Mythologie:

 Divodasa (Kashi), Avatara des Dhanvantari, König von Kashi und Begründer der indischen Medizin
 Divodasa Atithigva, Sohn von Vadhryashva, Vater von Sudas, gerühmt wegen seiner Freigebigkeit und Gastfreundlichkeit